Veselá (deutsch Wessela) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Veselá u Častrova, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Veselá u Rokycan, Gemeinde im Okres Rokycany
Veselá u Semil, Gemeinde im Okres Semily
Veselá u Zlína, Gemeinde im Okres Zlín

Veselá, Ortsteil von Mnichovo Hradiště, Okres Mladá Boleslav
Veselá, Ortsteil von Sedletín, Okres Havlíčkův Brod
Veselá (Zašová), Ortsteil von Zašová, Okres Vsetín
Veselá (deutsch Fröhlichsdorf), Ortslage von Konice, Okres Prostějov

Veselá ist der Familienname folgender Personen:

 Lucie Veselá (* 1991), tschechische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Wessela